Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям () был принят 27 июня 2013 года в Марракеше и вступил в силу 30 сентября 2016 года.

«Договор требует, чтобы Договаривающиеся стороны предусмотрели стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав, с тем чтобы можно было воспроизводить, распространять и сделать общедоступными опубликованные произведения в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения, и дать возможность осуществлять трансграничный обмен этими произведениями».

Административные функции договора выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности.

По состоянию на 2022 год участниками являются 115 государств.

Положения договора 
Марракешский договор предусматривает:
 установление ограничений и исключений из авторского права в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, позволяющих вносить необходимые изменения для изготовления экземпляров произведений в доступном формате, воспроизводить, распространять и доводить до всеобщего сведения произведения в форматах, доступных для таких лиц;
 международный обмен произведениями в таких форматах посредством деятельности специально уполномоченных органов.

См. также 
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
 Бернская конвенция 1886 года
 Авторское право
 WIPO Lex

Примечания

Литература

Ссылки 
 Текст Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям в базе данных WIPO Lex — официальный сайт ВОИС.

Авторское право
Право интеллектуальной собственности
Международные договоры
Международные соглашения, администрируемые ВОИС
Договоры по алфавиту
2013 год в праве